Змагання зі сноубордингу в дисципліні хафпайп серед жінок на зимових Олімпійських іграх 2002 року відбулися 12 лютого в Сноубордному парку Канбаясі в містечку Яманоуті (Японія).

Результати

Кваліфікація

1-й раунд 
Перші чотири сноубордистки потрапили напряму до фіналу.

2-й раунд 
Перші чотири сноубордистки потрапили до фіналу.

Фінал 
Кожна із восьми фіналісток виконала по дві спроби. Місця розподілились за сумарною оцінкою.

Примітки 

Women's Halfpipe